Le mot fusiforme est un adjectif signifiant « en forme de fuseau », notamment utilisé en biologie :
 en anatomie humaine :
 le gyrus fusiforme est une circonvolution cérébrale de la face inférieure du lobe temporal du cortex cérébral,
 le lobule fusiforme une circonvolution cérébrale de la face inféro-interne du lobe occipital du cortex cérébral ;
 en bactériologie, les bacilles fusiformes sont des bactéries en forme de fuseau. C'est notamment le cas de l'embranchement des Fusobacteriota ;
 en taxonomie le mot fusiforme, nominatif singulier neutre d'un adjectif du latin scientifique (, même sens qu'en français), est employé comme épithète spécifique : Sargassum fusiforme.

Épithète spécifique